Stadtmühlbach ist ein Gewässername

 Stadtmühlbach (Eisbach), Oberlauf des Eisbachs und Ableitung der Isar in München, Bayern; Mühlkanal
 Stadtmühlbach (Dingolfing), rechter Zufluss der Isar und indirekte Ableitung des Teisbachs in Dingolfing, Bayern; Mühlkanal
 Stadtmühlbach (Regen), linker Zufluss des Regen bei Stadel, Markt Regenstauf, Landkreis Regensburg, Bayern
 Stadtmühlbach (Weiden)/Stadtmühlbach (Waldnaab), am Oberlauf Orthegelmühlbach, rechter Zufluss der Waldnaab und rechter Abzweig der Schweinnaab in Weiden in der Oberpfalz, Bayern; Mühlkanal